Оболе́нский — русская фамилия.

Оболенский 
 Оболенские — русский княжеский род, отрасль князей черниговских.

А

Б

В 
 
 
 Оболенский, Венедикт Андреевич (ум. 1651) — окольничий при царе Алексее Михайловиче.

Г 
 Оболенский, Георгий Васильевич (1826—1886) — генерал-лейтенант, смоленский губернский предводитель дворянства.
 Оболенский, Глеб Иванович (?—1436) — князь, боярин и воевода на службе у Московского князя Василия Тёмного.

Д

Е 
 Оболенский, Евгений Петрович (1796—1865) — поручик лейб-гвардии Финляндского полка, декабрист.

И 
 
 Оболенский, Игорь Викторович (род. 1976) — российский журналист и телеведущий, писатель.
 Оболенский, Иродион Андреевич (1820—1891) — статский советник, гофмейстер Императорского Двора.

К

Л

М

Н 
 Оболенский, Никита Васильевич (?—1540) — русский князь, боярин и воевода.

П 
 Оболенский, Павел Дмитриевич (1851—1910) — актёр, драматург.
 
 Оболенский, Платон Сергеевич (1850—1913) — генерал-майор. Внук князя А. П. Оболенского и генерал-майора В. П. Мезенцева.

С 
 Оболенский, Савва-Исаак Михайлович (Иоасаф; ?—1514) — архиепископ ростовский и ярославский.
 Оболенский, Семён Иванович — воевода великого князя Московского Василия Васильевича Тёмного.

Ф

Я 
 Оболенский, Ярослав Васильевич (?—1487) — князь наместник псковский и воевода на службе у московского князя Ивана III.

Составная фамилия 
 
 Курлятев-Оболенский
 
 
 
 
 
 
 
 Оболенский-Щепа
 Оболенская-Флам



См. также

Примечания